Râul Limpedea se poate referi la următoarele râuri din România

 Râul Limpedea - afluent al râului Argeș
 Râul Limpedea - afluent al râului Izvorul Alb
 Râul Limpedea - afluent al râului Jidovoaia
 Râul Limpedea - afluent al râului Trebiș